

События 
 9 февраля — в Российской империи вышел указ императора Петра I об официальном введении русского гражданского алфавита.
 12 июня — Выборг сдался после осады русской армией генерала Апраксина.
 27 июля — испанские войска потерпели поражение от объединённых войск Священной Римской Империи, Великобритании и Соединённых провинций в битве при Альменаре.
 Завершено строительство Версальского дворца.
 Русские войска взяли Ригу, Дюнамюнде, Пернов, Аренсбург, Ревель, Выборг, Кексгольм и Эльблонг (Пруссия).
 Первый курултай 3-х жузов в районе Каракумов на котором было решено собрать народное ополчение против джунгар.
 Эрцгерцог Карл высадился в Испании и провозгласил себя в Мадриде королём.
 Победы австрийцев над армией Ракоци у Рохманы, Сольнока и Эгера. Венгры отступили к Мункачу.
 1710—1711 — господарь Молдавии Димитрий Константинович Кантемир (1673—1723).
 Польский сейм («Варшавская рада»). Поляки окончательно отказались от претензий на Левобережную Украину и Киев.
 Ноябрь — турецкое правительство заключило русского посла в Семибашенный замок и объявило войну России.
 1710—1713 — Русско-турецкая война.
 Турки и йемениты напали на Ливан. Они свергли кайситского эмира Хайдара из рода Шихаб и превратили Ливан в обычный пашалык.
 Начало крестьянского восстания в Пенджабе во главе с сектой сикхов и 11-м гуру Бандой. Повстанцы овладели Сирхиндом, установили власть на значительной части Западного Пенджаба и подступили к Лахору.

Наука

Музыка

Литература

Родились 

 4 января — Джованни Баттиста Перголези, итальянский композитор (умер в 1736).
 6 февраля — Пол Уайтхед, английский поэт-сатирик (ум. 1774).
 15 апреля — Уильям Куллен, шотландский врач. Обосновал «нервный принцип» регуляции всех жизненных процессов, односторонне истолкованный им применительно к клинике и терапии. Предложил термин «невроз» (ум. 1790).
 22 ноября — Вильгельм Фридеман Бах, немецкий композитор, сын И. С. Баха (умер в 1784).
 Андре Жозеф Экзоде, французский музыкант-скрипач и композитор эпохи барокко (умер в 1762).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1710 году

См. также

Примечания